Алемасов — русская фамилия.

Известные носители:
 Алемасов, Александр Михайлович (1902—1972) — советский партийный и государственный деятель, депутат Верховного Совета СССР (1937—1946).
 Алемасов, Вячеслав Евгеньевич (1923—2006) — советский и российский учёный-теплоэнергетик, академик РАН.

Примечания